1 Pułk Powietrznodesantowy Huzarów
 1 Pułk Powietrznodesantowy Szaserów